Аспис — многозначный термин:
 Аспис, Богумил (1842—1898) — польский поэт и прозаик.
 Аспис (IV век до н. э.) — правитель малоазийской Катаонии.
 Аспис — другое название гоплона.
 Аспис — древнегреческое название города Клупея (современная Келибия, Тунис).
 Аспис — эскадренный миноносец греческого флота начала XX века.
 Аспис — литературное объединение украинских писателей, действовавшее в Киеве в 1923—1924 гг.

См. также 
 Асписовая гадюка
 Атос-Аспис